Rhipsideigma är ett släkte av skalbaggar. Rhipsideigma ingår i familjen Cupedidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Rhipsideigma